Octobre est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Calendrier 
 Octobre, dixième mois des calendriers grégorien et julien.

Musique 
 Octobre, un des deux groupes français issus de l'éclatement de Marquis de Sade ;
 Octobre, un groupe rock québécois ;
 Octobre, un album des Cowboys fringants.

Cinéma 
 Octobre (1928), film soviétique de Sergueï Eisenstein ;
 Octobre (1994), film  québécois de Pierre Falardeau.
 Octobre (2006), film français de Pierre Léon.

Télévision 
 Octobre (titre original : The Chestnut Man), série télévisée danoise de 2021.

Théâtre 
 Groupe Octobre, troupe de théâtre française ;

Littérature 
 Octobre, groupe d'écrivains communistes, actif dans les années 1922-1925 à Moscou ;
 Octobre, poème de Pierre Seghers (1941) ;
 Éditions Octobre, maison d'édition française.

Patronyme 

 Aimé Octobre (1868-1943), sculpteur français.

Toponyme 
Des noms de voies et places contiennent ce mois, avec ou sans quantième.

Voir aussi
Révolution d'Octobre
Octobre allemand
Octobre rouge (roman)
Crise d'Octobre 1970 (Québec)

Notes et références

Voir aussi 

Homonymie de titre